Het ATP-toernooi van Bologna 1995 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 22 tot en met 28 juni 1995. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze elfde editie was de Spanjaard Javier Sánchez.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna